Batcave ( etwa „Fledermaushöhle“) steht für:

 Batcave (Club), Nachtclub in London und die darauf zurückgehende Kategorisierung früher Gothic-Punk-Bands
 Batcave (Batman), Höhle in der der Comicheld Batman seine Ausrüstung lagert und seine Planungen erstellt
 Bat Cave, weitverzweigtes Höhlensystem in Pokhara, Nepal
 Bat Cave (St. Lucia), ein Schnorchelplatz und eine Grotte an der Küste von St. Lucia